Dizdar ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Dizdar (* 1958), kroatischer Schachspieler und -trainer
 Jasmin Dizdar (* 1961), britischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Mak Dizdar (* 1917, † 1971), jugoslawischer Poet
 Merve Dizdar (* 1986), türkische Schauspielerin
 Natali Dizdar (* 1984), kroatische Sängerin
 Zeynep Dizdar (* 1976), türkische Popmusikerin